Diese Liste enthält alle Spiele der schwedischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Der SvFF und die FIFA führen unterschiedliche Statistiken zu den Spielen der Schwedinnen.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der schwedischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der schwedischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1973 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 

Berücksichtigt wurden alle von der SvFF und der FIFA gezählten Spiele.

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen 

Folgende Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen Schweden: Aserbaidschan (0:17), Iran (0;7, zudem ein 1:8 gegen Thailand), Irland (0:10), Lettland (0:9), Niederlande (0:7), Norwegen (0:5, zudem einmal 0:5 gegen China), Rumänien (0:8, zudem 0:8-Niederlagen gegen Dänemark und Island) und Spanien (0:8).

Spielorte

Spielstädte

Siehe auch 

 Liste der Länderspiele der schwedischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 

 Statistik der FIFA
 Länderspiel-Statistik des Verbandes

Schweden
!Landerspiele Frauen